6-я гренадерская дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
6-я гренадерская дивизия была сформирована 25 июля 1944 года в 6-м корпусном военном округе на базе частей 552-й гренадерской дивизии и переформирования остатков разгромленной 6-й пехотной дивизии Вермахта. 9 октября 1944 года 6-я гренадерская дивизия была переименована в 6-ю народно-гренадерскую дивизию.

В декабре 1944 года не закончившая формирование дивизия использовалась для обороны на Висле и в январе 1945 года была уничтожена советскими войсками в ходе Висло-Одерской операции. Остатки дивизии были использованы для воссоздания 6-й пехотной дивизии 10 марта 1945 года.

Местонахождение 
 с июля по декабрь 1944 (СССР (центральное направление))
 с декабрь 1944 по январь 1945 (Польша)

Подчинение 
 8-й армейский корпус 9-й армии группы армий «Центр» (25 июля 1944 — 21 января 1945)

Командиры 
 генерал-лейтенант Отто-Герман Брюкер (25 июля 1944 — 21 января 1945)

Состав 
 18-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 18)
 37-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 37)
 58-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 58)
 6-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 6)
 6-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 6)
 6-й фузилёрный батальон (Füsilier-Bataillon 6)
 6-й противотанковый дивизион (Panzerjäger-Abteilung 6)
 6-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 6)
 6-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 6)
 6-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 6)

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста 
 Отто-Герман Брюкер — 14 апреля 1945 — генерал-майор, командир 6-й народно-гренадерской дивизии

См. также 
 19-я гренадерская дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году